Kobiecy Wielki Szlem (golf) –
 Wielki Szlem (tenis) –